3F Superliga er den bedste fodboldrække i Danmarksturneringen i fodbold. Rækkens vinder kåres til Danmarksmester i fodbold.

Ligaen blev oprettet som erstatning for 1. division i 1991. I de første sæsoner blev mesterskabet afgjort via et slutspil. Fra sæsonen 1995-96 til og med sæsonen 2015-16 har turneringen haft 12 klubber deltaget, hvor de spillede en triple-turnering over i alt 33 runder. Fra og med sæsonen 2016-17 har der været 14 klubber. På grund af navnesponsorater har 3F Superliga været kendt under flere forskellige navne siden oprettelsen; Coca-Cola Ligaen (1995-96), Faxe Kondi Ligaen (1996-2001), SAS Ligaen (2001-2010), SuperLiga 2010-2014 og fra 1. januar 2015 til sæsonen 2017-18 Alka Superligaen. Fra sæsonen 2019-20 skiftede ligaen navn til 3F Superligaen. Kun to hold, AaB og Brøndby, har spillet samtlige sæsoner siden ligaens oprettelse. Grundet ny struktur, hvor Randers slog AaB ud af slutspillet om en plads i Europa League kvalifikationen i 2016-17 sæsonen, er Brøndby alene med rekorden for flest spillede kampe i superligaen - to kampe flere end AaB.

Ligaen sendes i Danmark på TV3+, TV3 Sport, Canal 9 og 6'eren - og kampene er også fordelt på streamingtjenesterne Viaplay og Discovery+.

Superligaens turneringsform 
Mesterskabet afgøres mellem 12 hold. I Grundspillet møder de 12 hold hinanden ude og hjemme (22 runder i alt). De bedste 6 hold går i Mesterskabsspillet, hvor de møder hinanden ude og hjemme (10 runder i alt). De seks hold tager alle optjente point og målscoren fra Grundspillet med over i Mesterskabsspillet. Det bedst placerede hold får guldmedaljer og kåres til Danmarksmester, mens nr. to og tre får hhv. sølv- og bronzemedaljer. Danmarksmesteren vinder desuden adgang til kvalifikationen til UEFA Champions League i den efterfølgende sæson. Imens nummer to vinder adgang til kvalifikationen til UEFA Europa League.

De 6 nederste hold (nr. 7 - 12) skal spille Kvalifikationsspil. Her møder de 6 hold hinanden ude og hjemme, (10 runder i alt). De seks hold tager alle optjente point og målscoren fra Grundspillets 22 kampe med over i Kvalifikationsspillet. Vinderen af Kvalifikationsspillet kvalificerer sig til en afgørende finalekamp, om den lavest rangerede plads i UEFA’s klubturneringer, mod det bedste hold fra Mesterskabsspillet, som ikke har kvalificeret sig til UEFA’s klubturneringer (nr. 3 (eller nr. 4, i de sæsoner hvor vinderen af DBU Pokalen selv befinder sig i top 3)). I finalekampen har holdet fra Mesterskabsspillet hjemmebane.

Hvis vinderen af Kvalifikationsspillet (nr. 7 i Superligaen) forinden har vundet DBU’s pokalfinale, indtræder nr. 2 i Kvalifikationsspillet (Superligaens nr. 8) i finalen om den lavest rangerede plads i UEFA’s klubturneringer. Hvis stillingen i finalekampen er uafgjort efter ordinær spilletid, findes vinderen i henhold til de regler, der gælder ved finalekampe i UEFA’s klubturneringer og DBU’s Pokalfinale (= 2 x 15 minutters ekstra spilletid, evt. straffesparkskonkurrence).

De to hold med færrest point efter kvalifikationsspillet (nr. 11. og 12) rykker direkte ned i 1. Division.

En vunden kamp tæller 3 point, mens en uafgjort kamp tæller 1 point.

Holdenes indbyrdes placering i de enkelte puljer afgøres efter pointtal. Såfremt to eller flere hold har samme pointtal, placeres det hold øverst, der har den bedste måldifference.

Såfremt to eller flere hold har både samme pointtal og samme måldifference, placeres det hold øverst, der har scoret flest mål.

Såfremt to eller flere hold har både samme pointtal, måldifference og antal scorede mål afgøres placering af resultatet af indbyrdes kamp i følgende rækkefølge:

 (a) antal point
 (b) måldifference
 (c) flest scorede mål
 (d) flest scorede mål på udebane

Såfremt to eller flere hold fortsat står lige, spilles omkamp(e) på neutral bane, hvis placeringerne har betydning for medaljer, deltagelse i UEFA’s turneringer, oprykning eller nedrykning, mens andre placeringer træffes ved lodtrækning foranstaltet af administrator.

Nr. 1 og 2 i 1. division rykker direkte op til Superligaen.

Resultater i Superligaen

Flest titler 
Mesterskaberne siden Superligaen blev indført i 1991 er blevet fordelt på følgende klubber.
For alle DM titler, se Danmarksmesterskabet i fodbold (afsnit Flest titler).

{| class="wikitable"
! width="50" |Antal titler
! width="150" |Hold
|- valign=top
| align="center"|14 ||FC København
|- valign=top
| align="center"|7|| Brøndby IF
|- valign=top
| align="center" |4 || AaB
|- valign=top
| align="center" |3 || FC Midtjylland
|-valign=top
| align="center"|1 || FC NordsjællandHerfølgeSilkeborg IFLyngby
|}

Flest medaljer 
17 forskellige klubber har opnået at vinde medaljer i superligaen. FC København har rekorden for flest guldmedaljer og medaljer i alt. Medaljerne er fordelt på følgende klubber.
 

{| class="wikitable sortable"
! width="120" |Hold
! width="70" style="background-color:gold;" |Guld
! width="70" style="background-color:silver;" |Sølv
! width="70" style="background-color:#cc9966;" |Bronze
! width="70" |I alt
|- valign=top
| FC København || style="background-color:#ffeb7f;" align="center"|14 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center" |7 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center"|3 || align="center"|23
|- valign=top
| Brøndby IF || style="background-color:#ffeb7f;" align="center"|7 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center" |9 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center" |6 || align="center" |22
|- valign=top
| AaB || style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |4 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|0 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center"|1 || align="center" |5
|- valign=top
| FC Midtjylland || style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |3 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center" |4 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center" |5 || align="center" |12
|- valign=top
| FC Nordsjælland || style="background-color:#ffeb7f;" align="center"|1 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|1 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center" |2 || align="center" |4
|- valign=top
| Silkeborg IF || style="background-color:#ffeb7f;" align="center"|1 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|1 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center" |3 || align="center" |5
|- valign=top
| Lyngby || style="background-color:#ffeb7f;" align="center"|1 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|1 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center" |1 || align="center" |3
|- valign=top
| Herfølge ||style="background-color:#ffeb7f;" align="center"|1 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|0 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center" |0 || align="center" |1
|-
|OB || style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |0 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|4 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center"|2 || align="center" |6
|-
|AGF || style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |0 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|1 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center"|3 || align="center" |4
|-
|B1903 || style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |0 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|1 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center"|0 || align="center" |1
|-
|Vejle || style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |0 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|1 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center"|0 || align="center" |1
|-
|SønderjyskE || style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |0 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|1 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center"|0 || align="center" |1
|-
|Esbjerg fB|| style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |0 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center" |0 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center" |2 || align="center" |2
|-
|AB || style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |0 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|0 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center"|2 || align="center" |2
|-
|BK Frem || style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |0 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|0 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center"|1 || align="center" |1
|-
|Randers FC || style="background-color:#ffeb7f;" align="center" |0 || style="background-color:#dfdfdf;" align="center"|0 || style="background-color:#e5ccb2;" align="center"|1 || align="center" |1
|}

Hold og placeringer 
32 hold har deltaget i Superligaen siden dens indførelse i 1991, hvis B 1903/FC København, Haderslev/SønderjyskE, Herfølge/Køge/HB Køge samt Ikast FS/FC Midtjylland alle regnes som forskellige hold. Holdenes placeringer de enkelte år er angivet i nedenstående tabel. Placeringer i parentes angiver placeringer i grundspillet for de hold som kun deltog i grundspillet, i de år hvor ligaen var inddelt i et grund- og slutspil.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! Sæson
! 1991
! 91/92
! 92/93
! 93/94
! 94/95
! 95/96
! 96/97
! 97/98
! 98/99
! 99/00
! 00/01
! 01/02
! 02/03
! 03/04
! 04/05
! 05/06
! 06/07
! 07/08
! 08/09
! 09/10
! 10/11
! 11/12
! 12/13
! 13/14
!14/15
!15/16
!16/17
!17/18
!18/19
!19/20
!20/21
|-
| align="left"|AB || - || - || - || - || - || - || 10 || 5 || bgcolor="#cc9966"|3 || bgcolor="#cc9966"|3 || 10 || 5 || 9 ||bgcolor=#ff8888| 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left"|AGF || bgcolor="#cc9966"|3 || 4 || 6 || 8 || 4 || bgcolor="silver"|2 || bgcolor="#cc9966"|3 || 8 || 10 || 10 || 8 || 10 || 10 || 8 || 9 || bgcolor=#ff8888|12 || - || 10 || 6 || bgcolor=#ff8888|11 || - || 5 || 7 || bgcolor=#ff8888|11 || - || 10 || 11 || 7 || 7 || bgcolor="#cc9966" | 3
|4
|-
| align="left"|B 1903 || 7 || bgcolor="silver"|2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left"|B 1909 || - || - ||bgcolor=#ff8888| (10) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left"|B.93 || - || - || - || - || - || - || - || - ||bgcolor=#ff8888| 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left"|Brøndby || bgcolor="gold"|1 || 7 || bgcolor="#cc9966"|3 || bgcolor="#cc9966"|3 || bgcolor="silver"|2 || bgcolor="gold"|1 || bgcolor="gold"|1 || bgcolor="gold"|1 || bgcolor="silver"|2 || bgcolor="silver"|2 || bgcolor="silver"|2 || bgcolor="gold"|1 || bgcolor="silver"|2 || bgcolor="silver"|2 || bgcolor="gold"|1 || bgcolor="silver"|2 || 6 || 8 ||bgcolor="#cc9966"|3 ||bgcolor="#cc9966"|3||bgcolor="#cc9966"|3 || 9 || 9 || 4 || bgcolor="#cc9966"|3 || 4 || bgcolor="silver"|2 || bgcolor="silver"|2
|4
|4
|bgcolor="gold"|1
|-
| align="left"|Esbjerg fB || - || - || - || - || - || - || - || - || - || bgcolor=#ff8888| 12 || - || 7 || 5 || bgcolor="#cc9966"|3 || 5 || 6 || 7 || 7 || 9 || 4||bgcolor=#ff8888|12 || - || 4 || 5 || 8 || 11 || bgcolor=#ff8888 |14 || - || bgcolor="#cc9966" | 3 || bgcolor=#ff8888 | 14
| -
|-
| align="left"|FC Helsingør || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || bgcolor=#ff8888|14
| -
| -
| -
|-
| align="left" |FC København || - || - || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="silver" |2 || 6 || 7 || 8 || bgcolor="#cc9966" |3 || 7 || 8 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="silver" |2 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="silver" |2 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="#cc9966" |3 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="silver" |2 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="silver" |2 || bgcolor="silver" |2 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="gold" |1 || 4 || bgcolor="gold" | 1|| bgcolor="silver" | 2
|bgColor="cc9966"|3
|-
| align="left" |FC Midtjylland || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 4 || bgcolor="#cc9966" |3 || 7 || 6 || bgcolor="#cc9966" |3 || 7 || bgcolor="silver" |2 || bgcolor="silver" |2 || 4 || 6||4 || bgcolor="#cc9966" |3 || 6 || bgcolor="#cc9966" |3 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="#cc9966" |3 || 4 || bgcolor="gold" | 1 || bgcolor="silver" | 2 || bgcolor="gold" | 1
|bgcolor="silver"|2
|-
| align="left" nowrap="nowrap" |FC Nordsjælland || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || bgcolor="#cc9966" |3 || 9 || 10 || 9 || 5 || 9 || 8 || 7||6 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="silver" |2 || 6 || 6 || 9 || 5 || bgcolor="#cc9966"|3
|6
|6
|5
|-
|-
| align="left" nowrap="nowrap" |FC Vestsjælland || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 9 || bgcolor=#ff8888|11
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left"|BK Frem || 4 || bgcolor="#cc9966"|3 || bgcolor=#ff8888| (9) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || bgcolor=#ff8888| 11 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left"|Fremad Amager || - || - || - || - || bgcolor=#ff8888| (10) || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left"|Haderslev || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || bgcolor=#ff8888| 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left"|HB Køge || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || bgcolor=#ff8888| 12 ||- || bgcolor=#ff8888| 12 || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|- || -
! Sæson
! 1991
! 91/92
! 92/93
! 93/94
! 94/95
! 95/96
! 96/97
! 97/98
! 98/99
! 99/00
! 00/01
! 01/02
! 02/03
! 03/04
! 04/05
! 05/06
! 06/07
! 07/08
! 08/09
! 09/10
! 10/11
! 11/12
! 12/13
! 13/14
!14/15
!15/16
!16/17
!17/18
!18/19
!19/20
!20/21
|-
| align="left"|Herfølge || - || - || - || - || - || 10 || 4 || 9 || 5 || bgcolor="gold"|1 || bgcolor=#ff8888| 11 || - || - || 10 || bgcolor=#ff8888|11 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left"|Horsens || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 10 || 10 || 5 || bgcolor=#ff8888|12 || - ||9 || 4 || bgcolor=#ff8888|11 || -
|-
| -
|13
|6
|11
|8
|bgcolor=#ff8888|12
|-
|align="left"|Hobro IK
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|bgcolor=#ff8888|12
|-
|9 || 14 || bgcolor=#ff8888 | 12
| -
|-
| align="left" |Hvidovre IF || - || - || - || - || - || - || bgcolor="#ff8888" | 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left" |Ikast FS || bgcolor="#ff8888" | 10 || - || - || 7 || (9) || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left" |Køge || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || bgcolor="#ff8888" | 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left" |Lyngby || bgcolor="silver" |2 || bgcolor="gold" |1 || 7 || 6 || 7 || 4 || 9 || 6 || 4 || 7 || 9 || bgcolor="#ff8888" | 12 || - || - || - || - || - || bgcolor="#ff8888" | 12 || - || - || 8 || bgcolor="#ff8888" |11 || - || - || - || - || bgcolor="#cc9966"|3 || bgcolor=#ff8888 | 12
| -
|11
|bgcolor=#ff8888|11
|-
| align="left" |Næstved IF || - || 8 || 8 || (9) || 5 || bgcolor="#ff8888" | 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left" |OB || 5 || (10) || bgcolor="silver" |2 || 4 || 8 || bgcolor="#cc9966" |3 || 7 || bgcolor="#ff8888" | 12 || - || 9 || 7 || 6 || 4 || 4 || 6 || bgcolor="#cc9966" |3 || 4 || 4 || bgcolor="silver" |2 || bgcolor="silver" |2 || bgcolor="silver" |2 || 10 || 10 || 8
|9
|7
|8
|10
|5
|7
|9
|-
| align="left" |Randers FC || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || bgcolor="#ff8888" | 12 || - || 8 || 6 || 5 || 10 || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || bgcolor="#cc9966" |3 || 7
|4
|6
|7
|11
|8
|9
|6
|-
| align="left" |Silkeborg IF || 9 || 6 || 5 || bgcolor="gold" |1 || bgcolor="#cc9966" |3 || 6 || 6 || bgcolor="silver" |2 || 9 || 6 || bgcolor="#cc9966" |3 || 9 || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || 8 || 8 || bgcolor="#ff8888" | 12 || - || - || 8 || 5 || 8 || bgcolor="#ff8888" | 12 || - || bgcolor=#ff8888|12 || - || 9 || bgcolor=#ff8888 | 13 || - || bgcolor=#ff8888 | 13
| -
|-
| align="left" |SønderjyskE || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || - || 10 || 9 || 7 || 6 || 8 || 10
|10|| bgcolor="silver"|2
|6
|8
|10
|10
|8
|-
| align="left" |Vejle Boldklub || 8 || bgcolor="#ff8888" | (9) || - || - || - || 9 || bgcolor="silver" |2 || 4 || 6 || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || - || - || - || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || bgcolor=#ff8888 | 13 || -
|10
|-
| align="left" |Viborg FF || - || - || - || bgcolor="#ff8888" | (10) || - || 8 || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || 8 || 4 || 6 || 8 || 8 || 7 || 7 || 4 || 9 || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || - || - || - || - || bgcolor=#ff8888|12
|-
|8 || bgcolor=#ff8888 | 12
| -
| -
| -
| -
|-
| align="left" |AaB || 6 || 5 || 4 || 5 || bgcolor="gold" |1 || 5 || 5 || 7 || bgcolor="gold" |1 || 5 || 5 || 4 || 6 || 5 || 4 || 5 || bgcolor="#cc9966" |3|| bgcolor="gold" |1 ||7 || 5 || 10 || 7 || 5 || bgcolor="gold" |1
|5
|5
|10
|5
|9
|5
|7
|-
| align="left" |Aarhus Fremad || - || - || - || - || - || - || - || 10 || bgcolor="#ff8888" | 11 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
! Sæson
! 1991
! 91/92
! 92/93
! 93/94
! 94/95
! 95/96
! 96/97
! 97/98
! 98/99
! 99/00
! 00/01
! 01/02
! 02/03
! 03/04
! 04/05
! 05/06
! 06/07
! 07/08
! 08/09
! 09/10
! 10/11
! 11/12
! 12/13
! 13/14
!14/15
!15/16
!16/17
!17/18
!18/19
!19/20
!20/21
|}

Topscorere 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! width="60" |Sæson
! width="50" |Mål
! Topscorer(e)
|-
| 1991 || 11 || align="left"|Bent Christensen (Brøndby IF)
|-
| 1991-92 || 17 || align="left"|Peter Møller (AaB)
|-
| 1992-93 || 20 || align="left"|Peter Møller (AaB)
|-
| 1993-94 || 18 || align="left"|Søren Frederiksen (Viborg / Silkeborg IF)
|-
| 1994-95 || 24 || align="left"|Erik Bo Andersen (AaB)
|-
| 1995-96 || 20 || align="left"|Thomas Thorninger (AGF)
|-
| 1996-97 || 26 || align="left"|Miklos Molnar (Lyngby FC)
|-
| 1997-98 || 28 || align="left"|Ebbe Sand (Brøndby IF)
|-
| 1998-99 || 23 || align="left"|Heine Fernandez (Viborg FF)
|-
| 1999-00 || 16 || align="left"|Peter Lassen (Silkeborg IF)
|-
| 2000-01 || 21 || align="left"|Peter Graulund (Brøndby IF)
|-
| 2001-02 || 22 || align="left"|Peter Madsen (Brøndby IF) og Kaspar Dalgas (OB)
|-
| 2002-03 || 18 || align="left"|Søren Frederiksen (Viborg FF) og Jan Kristiansen (Esbjerg fB)
|-
| 2003-04 || 19 || align="left"|Steffen Højer (OB), Mwape Miti (OB), Mohamed Zidan (FC Midtjylland) og Tommy Bechmann (Esbjerg fB)
|-
| 2004-05 || 20 || align="left"|Steffen Højer (OB)
|-
| 2005-06 || 16 || align="left"|Steffen Højer (Viborg FF) og Morten Nordstrand (FC Nordsjælland)
|-
| 2006-07 || 19 || align="left"|Rade Prica (AaB)
|-
| 2007-08 || 17 || align="left"|Jeppe Curth (AaB)
|-
| 2008-09 || 16 || align="left"|Marc Nygaard (Randers FC) og Morten Nordstrand (FC København)
|-
| 2009-10 || 18 || align="left"|Peter Utaka (OB)
|-
| 2010-11 || 25 || align="left"|Dame N'Doye (FC København)
|-
| 2011-12 || 18 || align="left"|Dame N'Doye (FC København)
|-
| 2012-13 || 18 || align="left"|Andreas Cornelius (FC København)
|-
| 2013-14 || 18 || align="left"|Thomas Dalgaard (Viborg FF)
|-
|2014-15 || 17 || align="left"|Martin Pušić (Esbjerg fB, FC Midtjylland)
|-
|2015-16 || 18 || align="left"|Lukas Spalvis (AaB)
|-
|2016-17 || 23 || align="left"|Marcus Ingvartsen (FC Nordsjælland)
|-
|2017-18 || 22 || align="left" |Pål Alexander Kirkevold (Hobro IK)
|-
|2018-19 || 29 (rekord)|| align="left" |Robert Skov (F.C. København)
|-
|2019-20 || 18 || align="left" |Ronnie Schwartz (Silkeborg / FC Midtjylland)
|}

All Time topscorere 
De ti mest scorende spiller i superligaen gennem hele dens historie. Aktive spillere er markeret med fed skrift. Listen er senest opdateret .
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Nr.
! Topscorere
! Mål
! Klub(ber)
|-
| 1. ||Morten "Duncan" Rasmussen|| 145 ||AGF, Brøndby IF, AaB, FC Midtjylland
|-
| 2. || Søren Frederiksen || 139 || Silkeborg IF, Viborg FF, AaB
|-
| 3. || Peter Møller || 135 || AaB, Brøndby IF, FC København
|-
| 4. || Heine Fernandez || 126 || AB, FC København, Silkeborg IF, Viborg FF
|-
| 5. || Steffen Højer || 124|| OB, Viborg FF, AaB
|-
| 6. || Frank Kristensen || 109 || FC Midtjylland, Ikast fS, Randers FC
|-
| 7. || Peter Graulund || 107 || AGF, Brøndby IF, Vejle BK
|-
| 8. || Søren Andersen || 101 || AGF, OB, AaB
|-
| 9. ||Dame N'Doye|| 89 ||FC København,
|-
| 10. ||Thomas Thorninger|| 76 || FC København, FC Midtjylland, Lyngby, OB, AaB
|}

Topscorere (udlændinge)
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Nr.
! Topscorere
! Mål
! Kampe
! Klub(ber)
|-
| 1. || Dame N'Doye || 89 || 149 ||F.C. København
|-
| 2. || Todi Jónsson || 72 || 243 || Lyngby BK, F.C. København
|-
| 3. || Mwape Miti || 70 || 178 || OB
|-
|}

Tilskuertal

Eksterne henvisninger 
Top 25

Noter

Se også 
 Danmarksmesterskabet i fodbold
 Evighedstabel dansk fodbold

|}

 
Etableret i 1991
Fodboldturneringer i Danmark